Het Internationaal Filmfestival van Aubagne is een jaarlijks filmfestival dat in het Franse plaatsje Aubagne wordt gehouden.  Sinds 2001 begon het officieel maar reeds in 2000 werden er al prijzen uitgereikt.

Festivals

Winnaars

Externe link
 Webstek van het filmfestival

Filmfestival in Frankrijk
Cultuur in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Aubagne